Benkadi (Banamba), gemeente in de cercle Banamba
 Benkadi (Dioïla), gemeente in de cercle Dioïla
 Benkadi (Kangaba), gemeente in de cercle Kangaba
 Benkadi (Sikasso), gemeente in de cercle Sikasso